

Toponyme 

 Joá, un quartier de la zone Ouest de la ville de Rio de Janeiro au Brésil.

Prénom 
Joa est un prénom.